Фарру́х ( — «прекрасный») — персидское имя.

Носители 

 Фаррух-шах ибн Шахин-шах (ум. 1182) — племянник султана Саладина, айюбидский полководец и наместник в Дамаске (1178—1182)
 Фаррух-шах ибн Малик Динар — султан Кермана в 1195 году
 Фаррух Йасар I (1441—1500) — правитель Государства Ширваншахов
 Фаррух Йасар II — правитель Государства Ширваншахов в 1527/1528 г.
 Фаррух Бек (1547—около 1619) — персидский художник
 Фаррух-Сияр (20 августа 1685 — 28 апреля 1719) — падишах Империи Великих Моголов из династии Бабуридов
 Фредди Меркьюри, имя при рождении — Фаррух Булсара, британский певец и композитор

Персидские имена